Хюфинген () — город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг. 

Город подразделяется на 6 городских районов.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга